Baila morena puede referirse a:

 «Baila morena», canción de Zucchero.
 «Baila morena», canción de Julio Iglesias.
 «Baila morena», canción de Héctor y Tito y Don Omar.
 «Baila morena», canción de Nekuams.